

Architettura 
 Abbazia di Castañeda – abbazia situata a Galende (Spagna)

Geografia 
Spagna
 Castañeda – comune della Cantabria

Perù
 Distretto di Coronel Castañeda – distretto nella provincia di Parinacochas (Ayacucho)

Persone 
 Cristián Castañeda (1968) – calciatore cileno
 David Castañeda (1989) – attore statunitense con cittadinanza messicana
 Frank Castañeda (1994) – calciatore colombiano
 Javier Castañeda (1955) – ex calciatore spagnolo
 Jorge Castañeda (1970) – calciatore messicano
 José Joaquín Casas Castañeda (1866-1951) – politico colombiano
 Juan Castañeda (1980) – schermidore spagnolo
 Juan David Castañeda (1995) – calciatore colombiano
 Kevin Castañeda (1999) – calciatore messicano
 Mauricio Castañeda (1992) – calciatore messicano
 Víctor Castañeda (...) – ex calciatore cileno
 Víctor Hugo Castañeda (1962) – calciatore cileno

Pagine correlate 
 Castaneda (disambigua)